Ниже приведен список банков Шри-Ланки.

Центральный банк 
 Центральный банк Шри-Ланки

Лицензированные коммерческие банки 
 Bank of Ceylon
 Cargills Bank Ltd.
 Citibank N.A.
 Commercial Bank of Ceylon PLC
 Deutsche Bank AG
 DFCC Vardhana Bank PLC
 Habib Bank Ltd.
 Hatton National Bank PLC
 ICICI Bank Ltd.
 Indian Bank
 Indian Overseas Bank
 MCB Bank Ltd.
 National Development Bank PLC
 Nations Trust Bank PLC
 Pan Asia Banking Corporation PLC
 People’s Bank
 Public Bank Berhad
 Sampath Bank PLC
 Seylan Bank PLC
 Standard Chartered Bank
 State Bank of India
 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
 Union Bank of Colombo PLC

Лицензированные специализированные банки 
 DFCC Bank
 Housing Development Finance Corporation Bank of Sri Lanka
 Lankaputhra Development Bank Ltd.
 MBSL Savings Bank Ltd.
 National Savings Bank
 Regional Development Bank
 Sanasa Development Bank Ltd.
 Sri Lanka Savings Bank Ltd.
 State Mortgage and Investment Bank

Зарегистрированные финансовые компании 
 Abans Financial Services Ltd.
 Alliance Finance Co. PLC
 Arpico Finance Co. PLC
 AMW Capital Leasing Co. Ltd.
 Asia Asset Finance Ltd.
 Asian Finance Ltd. (*)
 Associated Motor Finance Co. Ltd.
 Bartleet Finance Ltd.
 Bimputh Lanka Investments Ltd.
 Capital Reach Leasing PLC
 Central Finance Co. PLC
 Central Investments & Finance Ltd.
 Ceylinco Investments & Realty Ltd. (*)
 Chilaw Finance Ltd.
 Citizens Development Business Finance PLC
 Commercial Credit Ltd.
 Edirisinghe Trust Investments Ltd.
 Grameen Micro Credit Co. Ltd.
 Industrial Finance Ltd. (*)
 Kanrich Finance Ltd.
 L B Finance PLC
 Lanka ORIX Finance Co. Ltd.
 Mercantile Investments Ltd.
 Merchant Credit of Sri Lanka Ltd.
 Nanda Investments Ltd.
 People’s Leasing Finance PLC
 People’s Merchant Finance Co. Ltd.
 Senkadagala Finance Co. Ltd
 Singer Finance (Lanka) Ltd.
 Sinhaputhra Finance PLC
 Swarnamahal Financial Services Ltd.
 The Finance Co. PLC (*)
 The Finance & Guarantee Co. Ltd. (*)
 The Multi Finance Co. Ltd.
 Trade Finance & Investments Ltd.
 Vallibel Finance PLC

(*) Управление осуществляется управляющими, назначенными Центральным банком Шри-Лвнки.

Примечания 

Шри-Ланка
Списки:Шри-Ланка